Josef Neuwirth ist der Name folgender Personen:

* Josef Neuwirth (Politiker) (1839–1895), böhmischer Abgeordneter zum Österreichischen Abgeordnetenhaus
 Josef Neuwirth (Kunsthistoriker) (1855–1934), österreichischer Kunsthistoriker
 Josef Neuwirth, Geburtsname von Walter Neuwirth